Teresa Hurtado puede referirse a:

 Teresa Hurtado Carrillo (1947), actriz y humorista española, miembro del grupo «Las Hermanas Hurtado»; o
 Teresa Hurtado de Ory (1983), actriz española.